Witzlhof ist der Ortsname von

 Witzlhof (Eschenbach in der Oberpfalz), Ortsteil der Stadt Eschenbach in der Oberpfalz, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Witzlhof (Poppenricht), Ortsteil der Gemeinde Poppenricht, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern